Владимир Петрович Шаменко (7 ноября 1928 — 1 октября 2006) — советский фигурист, Заслуженный тренер РСФСР (1963), многократный чемпион Воронежской области и призёр Всесоюзных соревнований по фигурному катанию, создатель и руководитель воронежской школы фигурного катания, судья соревнований по фигурному катанию на Чемпионатах мира, Европы, Олимпийских играх.

Биография 
Владимир Шаменко начал заниматься фигурным катанием во время обучения на факультете физвоспитания Воронежского пединститута, который окончил в 1952 году. Осваивал тонкости фигурного катания по книге «Искусство катания на коньках» (1938 г.) первого русского олимпийского чемпиона по фигурному катанию (1908 г.), уроженца Воронежской области, Н. А. Панина-Коломенкина. Был знаком с ним лично, являлся его учеником.

По инициативе и под руководством Владимира Петровича в 1952 году центре Воронежа была создана детско-юношеская спортивная школа № 1, зимой на двух её, расположенных по соседству, площадках заливался лёд для фигуристов, летом создавались теннисные корты (на каждой из 2-х площадок по 5 кортов) на которых не только учились мастерству дети, но и приобщались в теннису взрослые.

Шаменко бессменно возглавлял Федерацию фигурного катания Воронежской области с 1952 по 2000 год.
Являлся Председателем Коллегии судей РСФСР/РФ с 1952 по 1995 год, заместителем председателя Федерации фигурного катания РСФСР с 1968 по 1972 год.

Книги

Ссылки 
 2 августа – 386-й день проекта «Имена Воронежа»

Выпускники Воронежского педагогического университета
Фигуристы СССР